Kerk der Grieken (Barletta) - kerkgebouw in Barletta, Italië
 Kerk der Grieken (Venetië)